Саратовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Саратовское сельское поселение — входит в Макушинский район

Омская область
 Саратовское сельское поселение — входит в Седельниковский район